De Nederlandse kampioenschappen langlaufen bevat de medaillewinnaars op de diverse disciplines van de Nederlandse langlaufkampioenschappen. De eerste editie vond plaats in 1975.

Mannen

Combi sprint

3 x 5 km estafette

10 km

15 km

30 km 

De 30 km vindt plaats in massastart als onderdeel van de Rennsteig-Skilauf, tenzij anders vermeld.

50 km

Vrouwen

Combi sprint

3 x 5 km estafette

5 km 
De eerste editie vond plaats in 1976.

10 km 
De eerste editie vond plaats in 1977.

15 km

20 km

30 km 

De 30 km vindt plaats in massastart als onderdeel van de Rennsteig-Skilauf, tenzij anders vermeld.

Langlaufen naar land
Sport in Nederland